Вукшићи могу да буду:

 Вукшићи (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Вукшићи (Пљевља), пусто насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Горњи Вукшићи, насеље града Врбовског, Горски котар, Република Хрватска
 Доњи Вукшићи, насеље града Врбовског, Горски котар, Република Хрватска
 Вукшић Горњи, насеље у општини Брчко, дистрикт Брчко
 Вукшић Доњи, насеље у општини Брчко, дистрикт Брчко
 Вукшић (Бенковац), насеље града Бенковца, Далмација, Република Хрватска

или

 Вукшић (презиме), српско презиме

Види још 
 Вукшић